Lichtwer steht für:

 Christoph Gottlob Lichtwer (1675–1736), Inspektor (= Direktor) des kurfürstlich-sächsischen Mineralienkabinetts
 Magnus Gottfried Lichtwer (1719–1783), deutscher Jurist und Fabeldichter, Neffe von Christoph Gottlob Lichtwer
 Lichtwer Pharma, deutsches Pharmaunternehmen mit Sitz in Berlin